Общероссийский народный фронт
 Национальный фронт ГДР — общественная организация в ГДР в 1947—1989 годах
 Национальный фронт Ирана
 Национальный фронт (Йемен)
 Национальный фронт (Малайзия) — правящий союз политических партий в Малайзии
 Национальный фронт (Польша) — правящий союз политических партий в ПНР в 1952—1956 гг.
 Национальный фронт (Ливия)
 Украинский национальный фронт
 Национальный фронт Чехословакии — правящий союз политических партий в Чехословакии в 1948—1989 гг.
 Второй национальный фронт Эскамбрая — кубинское повстанческое движение 1957—1965

 Название ряда политических партий националистического толка
 Британский национальный фронт
 Национальный фронт (Бельгия)
 Национальный фронт (Испания)
 Национальный фронт (Колумбия)
 Новозеландский национальный фронт
 Национальный фронт (Франция) — правая националистическая партия во Франции, основанная в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном.
 Националистический фронт
 Национальный фронт (Швейцария) — фашистская партия в Швейцарии, действовавшая в 1930-х — 40-х годах.